Jeziorki ist ein polnischer Ortsname:

 Jeziorki (Jaworzno), Ortsteil der kreisfreien Stadt Jaworzno, Woiwodschaft Schlesien

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jeziorki (Milejewo), Siedlung im Powiat Elbląski, bis 1945: Seeteich, Kreis Elbing, Ostpreußen
 Jeziorki (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1928: Jesziorken, 1928 bis 1945 Preußenburg, Kreis Lötzen, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Jeziorki (Gołańcz), Dorf im Powiat Wągrowiecki
 Jeziorki (Kaczory), Dorf im Powiat Pilski
 Jeziorki (Kraszewice), Dorf im Powiat Ostrzeszowski
 Jeziorki (Osieczna), Dorf im Powiat Leszczyński
 Jeziorki (Stęszew), Dorf im Powiat Poznański

 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Jeziorki (Wodzisław), Dorf im Powiat Jędrzejowski

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Jeziorki (Lniano), Dorf im Powiat Świecki
 Jeziorki (Osiek), Dorf im Powiat Brodnicki
 Jeziorki (Strzelno), Dorf im Powiat Mogileński

 Woiwodschaft Lesbus:
 Jeziorki (Krzeszyce), Dorf im Powiat Sulęciński

 Woiwodschaft Podlachien:
 Jeziorki (Augustów), Dorf im Powiat Augustowski
 Jeziorki (Krasnopol), Dorf im Powiat Sejneński
 Jeziorki (Szypliszki), Dorf im Powiat Suwalski

 Woiwodschaft Pommern:
 Jeziorki (Chojnice), Dorf im Powiat Chojnicki, bis 1945: Jesiorken, Kreis Konitz, Westpreußen/Danzig-Westpreußen

 Woiwodschaft Westpommern:
 Jeziorki (Barwice), Dorf im Powiat Szczecinecki, bis 1937: Gissolk, 1937 bis 1945: Eichkamp, Kreis Neustettin, Pommern
 Jeziorki (Gościno), Dorf im Powiat Kołobrzeski, bis 1945: Seehof, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern
 Jeziorki (Tuczno), Dorf im Powiat Wałecki, bis 1945: Schulzendorf, Kreis Deutsch Krone, Westpreußen/Pommern

Siehe auch:
 Jeziorki Kosztowskie, Jeziorki Małe, Jeziorki Wielkie, Jeziorki Zabartowskie
 Białe Jeziorki